Odone puede estar referido a:

Personas 
 Augusto y Michaela Odone (1933-2013) y (1939-2000), padres de Lorenzo Odone.
 Lorenzo Michael Murphy Odone (1978-2008), paciente estadounidense de adrenoleucodistrofia (ALD), conocido por el trabajo de sus padres por intentar encontrar una cura a su enfermedad.
 Sabina "Sabi" Odone (1984-), una de las integrantes de la banda de pop chilena 'Supernova', en la llamada 'Segunda formación' (que dio comienzo en el año 2002).